Ulu-moskee (Bergen op Zoom)
 Ulu-moskee (Utrecht)